Шипер — еврейская фамилия.

 Шипер, Игнаций — польский историк еврейского происхождения. 
 Шипер, Адам (1939—2015) — польский поэт и переводчик.

Также 

 Шипёр, Вон — канадский фигурист.